A Brit Királyi Haditengerészet számos hajója viselte már a HMS Hood nevet.

HMS Hood (csatahajó) – brit Royal Sovereign-osztályú csatahajó
HMS Hood (csatacirkáló) – brit Admiral-osztályú csatacirkáló
HMS Hood (sorhajó) – brit sorhajó